Goldhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Goldhammer (1907–1942), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Bruno Goldhammer (1905–1971), deutscher Politiker und Journalist (KPD, SED)
 Klaus Goldhammer (* 1967), deutscher Medienwissenschaftler und Unternehmensberater
 Marcel Goldhammer (* 1987), deutsch-israelischer Politiker (AfD), Journalist und Schauspieler
 Marius Goldhammer (* 1967), deutscher Bassist, Komponist und Dozent
 Michael Goldhammer (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler
 Siegmund Goldhammer (* 1932), deutscher Komponist und Dirigent